Цыбуле́нко () — украинская фамилия. Часто в белорусском и украинском языках в качестве фамилий используются нарицательные существительные без добавления специального суффикса. Цыбуля — «лук». Цыбуленко — украинская фамилия, полученная присоединением наиболее частого суффикса -енко.

На Украине в начале 2000-х годов проживало более 100 людей с данной фамилией.

Известные носители 
 Цыбуленко, Виктор Сергеевич (род. 1930) — украинский легкоатлет, олимпийский чемпион (метание копья).
 Цыбуленко, Евгений Николаевич (род. 1972) — украинский специалист по международному праву, профессор, сын Николая Цыбуленко.
 Цыбуленко, Зиновий Иванович (род. 1937) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор, специалист по гражданскому праву.
 Цыбуленко, Николай Васильевич (1942—1998) — украинский военный, генерал-майор, отец Евгения Цыбуленко.

Примечания